Breitner est le patronyme de :
 George Hendrik Breitner (1857-1923), peintre impressionniste néerlandais
 Hugo Breitner (1873-1946), social-démocrate autrichien
 Paul Breitner (né en 1951), footballeur allemand